Бори́с Ани́симов:
 Анисимов, Борис Афанасьевич (1900—1976) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Анисимов, Борис Иванович (1907—1997) — советский и российский тромбонист, дирижёр и композитор, педагог.